«Обман» () — немой фильм Сесиля Блаунта де Милля.

Сюжет 
Эдит Харди крадёт пожертвованные деньги, чтобы вложить их в акции. Потеряв деньги, она обращается за займом к богатому бирманцу. Она получает заём, но когда позже пытается вернуть его, бирманец говорит, что в качестве вознаграждения ему нужна сама Эдит. Когда она начинает сопротивляться, он клеймит её и объявляет своей собственностью. Эдит ранит его в плечо. Её муж Ричард берёт вину на себя. Потом наступает неожиданная развязка.

В ролях 
 Фанни Уорд — Эдит Харди
 Сэссю Хаякава — Хака Аракау
 Джек Дин — Ричард Харди
 Ютака Абэ — слуга Хака Аракау
 Джеймс Нил — Джонс
 Реймонд Хэттон — присутствующий в зале суда (в титрах не указан)
 Дик Ла Рено — присутствующий в зале суда'' (в титрах не указан)

История создания 
Первоначально по сценарию главный герой был японским торговцем слоновой костью по имени Хисюру Тори. Поскольку Япония в то время была союзником США и американские японцы протестовали против отрицательного японского персонажа, главный герой стал бирманцем и сменил имя.

В январе 1916 года Фанни Уорд и Джек Дин поженились и оставались вместе до смерти Дина в 1950 году.

Ссылки 

Фильмы США 1915 года
Фильмы-драмы США
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы о тюрьме
Фильмы о собаках
Фильмы о полицейских
Фильмы о Японии